Aszur-nadin-ahhe – imię dwóch władców Asyrii:
 Aszur-nadin-ahhe I
 Aszur-nadin-ahhe II